Serie A2 2013-2014 – edizione del campionato italiano di calcio a 5 maschile
 Serie A2 2013-2014 – edizione del italiano di hockey su pista maschile
 Serie A2 2013-2014 – edizione del italiano di hockey su prato maschile
 Serie A2 2013-2014 – edizione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A2 2013-2014 – edizione del campionato italiano maschile di pallamano
 Serie A2 2013-2014 – edizione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A2 2013-2014 – edizione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A2 2013-2014 – edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie A2 2013-2014 – edizione del campionato italiano di rugby a 15 maschile